Закшево:

 Закшево — деревня в гмине Барухово Влоцлавского повята Куявско-Поморского воеводства в Польше
 Закшево — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Александрувский повят, Куявско-Поморское воеводство.
 Закшево — сельская гмина (уезд) в Польше, входит в Злотувский повят, Великопольское воеводство.